Ivry je součást názvu více míst:

 Ivry-en-Montagne – bývalá francouzská obec v departementu Côte-d'Or
 Ivry-la-Bataille – francouzská obec v departementu Eure
 Ivry-le-Temple – francouzská obec v departementu Oise
 Ivry-sur-Seine – francouzské město v departementu Val-de-Marne
 Ivry-sur-le-Lac – obec v kanadské provincii Québec